Le ministère du Pétrole peut désigner :
 le ministère du Pétrole au Gabon ;
 le  en Irak ;
 le ministère du Pétrole en Iran ;
 le ministère du Pétrole au Niger ;
 le ministère du Pétrole au Venezuela.

Homonymie de toponyme